Les aceràcies (Aceraceae) són una família d'arbres o arbusts, generalment caducifolis. Fulles oposades palmatilobulades o de vegades pinnaticompostes. Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes, diclamidees o a vegades apètales, tetràmeres o pentàmeres, hipogines; agrupades en corimbes o en panícules. Fruits en disàmara (aquenis alats).

La família està constituïda per dos gèneres: Acer, amb unes 200 espècies i Dipteronia amb només dues.

En el nostre territori com a plantes espontànies es fan: Acer campestre o auró no present a les Balears i únicament al Baix Mestrat del País Valencià; Acer monspessulanum o auró negre estés per Catalunya i parts del País Valencià; Acer platanoide i Acer pseudoplatanus que només es troba en determinats llocs de Catalunya; Acer opalus que és l'única espècie d'Acer present també a les Balears.
En els jardins també és freqüent Acer negundo.
De la saba d'Acer sacharum i Acer sacharinum se n'extreu el xarop d'auró molt conegut als Estats Units.

Altres espècies de les aceraceae són: 

 Acer buergerianum
 Acer campbellii
 Acer capillipes
 Acer caudatifolium
 Acer davidii
 Acer diabolicum
 Acer fabri
 Acer griseum
 Acer heidreichii
 Acer japonicum
 Acer mono
 Acer obtusifolium
 Acer oliverianum
 Acer palmatum
 Acer tataricum
 Acer truncatum
 Acer velutinum
 Dipteronia sinensis

Aceràcies